Szereplő
 Mr. Bean – Rowan Atkinson alakította szereplő

Filmek
 Bean – Az igazi katasztrófafilm (1997), angol–amerikai film, Mel Smith filmje
 Mr. Bean nyaral (2007), angol–francia–orosz–amerikai film, Steve Bendelack filmje

Televíziós sorozatok
 Mr. Bean (1990), angol filmsorozat, Paul Weiland filmsorozata
 Mr. Bean (2002), angol–magyar rajzfilmsorozat, Alexei Alexeev rajzfilmsorozata